Újvári József (1904–1945) válogatott labdarúgó, kapus
Újvári József (1928–2006) geológus, hidrológus, egyetemi tanár